Дивізія А 1975—1976 — 58-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул ввосьме здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Галац (другий дивізіон) взяв участь у Кубку кубків 1976—1977 як фіналіст Кубку Румунії 1975—1976.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1975—1976
Румунія
Румунія
1975 у румунському спорті
1976 у румунському спорті